Ревелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ревелл, Алекс (род. 7 июля 1983, Кембридж, Англия) — английский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Ревелл, Грэм (род. 23 октября 1955) — новозеландский музыкант и композитор.
 Ревелл, Роджер

См. также 
 Revell